Les championnats d'Afrique d'escrime 2019, vingt-troisième édition des championnats d'Afrique d'escrime, ont lieu du 24 au  à Bamako, au Mali. La capitale malienne accueille ces championnats pour la première fois.

Avec  chacune, l'Égypte et la Tunisie dominent à nouveau le tableau des médailles, l'Égypte devançant la Tunisie au nombre de médailles d'argent. Pour la première fois depuis 2002, ces deux nations fortes de l'escrime africaine laissent échapper deux médailles d'or, remportées à l'épée messieurs par le Maroc. Le Mali, pays-hôte et jeune nation d'escrime, termine ses premiers championnats à domicile sans médaille.

Nations participantes 
, soit 2 de plus que lors de l'édition précédente, prennent part aux championnats. Ce sont  qui prennent part aux compétitions, soit 59 de plus qu'en 2018. Une concurrente, de nationalité britannique, tire sous les couleurs de la FIE au sabre dames. Les nations participantes et leur effectif sont les suivants :

  (8)
  (18)
  (3)
  (5)
  (1)
  (10)
  (1)
 Fédération internationale d'escrime (1)

  (2)
  (24)
  (10)
  (4)
  (1)
  (19)
  (13)

  (1)
  (14)
  (1)
  (11)
  (11)
  (10)
  (18)

Médaillés

Épée

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Fleuret

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Sabre

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Tableau des médailles

Lien interne 
 Coupe du monde d'escrime 2018-2019

2019
Escrime
Afrique
2019 au Mali
Championnat d'Afrique au Mali
Sport en juin 2019